Bühl kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Buhl, Bas-Rhin, kommun i Alsace, 
 Buhl, Haut-Rhin, kommun i Alsace,

Schweiz 

 Bühl, Bern, ort och kommun i kantonen Bern,

Tyskland 

 Bühl, Baden-Württemberg – stad i Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg,